

Film 
 Transit – film del 1991 diretto da René Allio
 Transit – film del 1992 diretto da Eddy Terstall
 Transit – film del 1999 diretto da Philippe Barassat
 Transit – film del 2005 diretto da Niall MacCormick
 Transit – film del 2009 diretto da Chris Roche
Transit – film del 2012 diretto da Antonio Negret
La donna dello scrittore (Transit) – film del 2018 diretto da Christian Petzold

Musica
Transit – gruppo musicale statunitense formatosi nel 2006
Transit – rapper canadese (vero nome Dan Bennett)
Transit Transit – album degli Autolux pubblicato nel 2010
Transit – album degli Sponge Cola pubblicato nel 2006
Transit – album di A. J. Croce pubblicato nel 2000

Letteratura
Visto di transito (Transit) – romanzo di Anna Seghers pubblicato nel 1944
Transit – romanzo di Edmund Cooper pubblicato nel 1964
Transit – romanzo di Ben Aaronovitch pubblicato nel 1992

Altro
Transit – flotta di satelliti statunitensi
Ford Transit – furgone prodotto dalla Ford

Pagine correlate 
Transito